Náústek nebo náustek může být:

 Náústek (dýmka), část dýmky
 Náústek (zdravotnictví), prostředek zdravotnické technicky
 Nátrubek (hudba), část hudebního nástroje